Callander – miasto w Szkocji
 Callander – gmina w Kanadzie, w prowincji Ontario